

Geografia 
 Qom – città e centro amministrativo della provincia di Qom (Iran)
 Qom – fiume che scorre attraverso la città di Qom (Iran)
 Qom – circoscrizione elettorale dell'Iran

Sigle 
 Queste oscure materie – trilogia scritta da Philip Pullman
 Queen of the mountain – un titolo in gare ciclistiche o in determinate app sportive (ad es. Strava).